Division II i fotboll 2002 var 2002 års säsong av Division II. Precis som föregående säsong bestod division II av sex stycken 12-lagsserier. Lag 1 i respektive serie gick vidare till Superettankval, lag 10 fick försöka kvala sig kvar i division II, medan lag 11-12 flyttades ned till division III 2003.

Serier

Förklaring

Norrland

N1: Älvsby IF fyllde en vakant plats i division II.

Östra Svealand

N1: Essinge International FC slogs efter säsongen samman med division III-segraren Vasalunds IF i Vasalund/Essinge IF.

Västra Svealand

N1: Karlslunds IF fyllde en vakant plats i division II.

Östra Götaland

Västra Götaland

N1: Efter säsongen 2001 gjorde lokalrivalerna Trollhättans FK och Trollhättans IF en gemensam elitsatsning i form av FC Trollhättan. Det gemensamma elitlaget övertog Trollhättans FK:s division II-plats, Trollhättans IF drog sig ur serien¨.

Södra Götaland

N1: Leikin förlorade kvalspelet till division II 2002 mot Växjö Norra IF men fyllde den vakanta platsen som uppstod genom fusionen Trollhättans FK-Trollhättans IF (FC Trollhättan).

Kvalspel

Kval till Superettan

|}
Bodens BK, BK Forward och Falkenbergs FF flyttas upp till Superettan 2003.

Kval till division II
Omgång 1
Mellan de tolv 2-placerade lagen i division III-serierna 2002.

|}

Omgång 2
Mellan de sex segrarna från omgång 1 och de sex 10-placerade lagen i division II.

|}
Kiruna FF, Forssa BK, Karlslunds IF och Sandareds IF kvarstår i division II 2003.
Jonsereds IF och Kristianstads FF flyttas upp till division II 2003.
Nybro IF och IF Leikin flyttas ned till division III 2003.
N1: Ljungby flyttas upp till division II 2003 för att fylla den vakans som uppstått genom sammanslagningen av Essinnge International FC och Vasalunds IF.

Källor

Fotboll i Sverige 2002
2002
Fotbollssäsongen 2002